Le visage eflleuré de peine és una nouvelle de fantasia escrita per Gisèle Prassinos, autora francesa d'origen grec que va viure entre 1920 i 2015. Publicada a França per l'editorial Grasset l'any 1964, l'obra aborda la tensió entre la realitat i la ficció, amb una perspectiva crítica davant les normes socials rígides, sobretot les definides per la societat burgesa de l'època.

El rostre tocat per la pena es una novel·la romàntica que explora la naturalesa complexa de l'amor i l'amistat, tot i que des d'una perspectiva antisentimental, el llibre evoca una imatge plena de matisos de les relaciones humanes.

Sinopsi 
Essentielle es una jove amb una imaginació portentosa que és casada per poder amb un erudit major que ella, un home de cervell mecànic.

Ella, avorrida de la seva vida, solitària per la dedicació intel·lectual del seu marit, decideix escapar. L'erudit davant l'escena de la marxa de la seva cònjuge esdevé l'home tocat per la pena, el seu cervell s'espatlla per l'incapacitat de processar les seves emocions. Essentielle, penedida, decideix fer tot el que pot per arreglar el cervell artificial i recuperar el seu espòs.

Publicacions 
 Francès
 Grasset (1964) 
 Éditions du Cardinal (2000), edita per Annie Richard, conté la nouvelle inèdita Les machines c'est différent
 Zulma (2004)

 Castellà
 Libros de la Ballena (2023)

Referències 
Obres del 1964
Novel·les en francès del segle XX